Benacerraf é um nome de família que pode referir-se a:

 Baruj Benacerraf (1920-2011)
 Margot Benacerraf (* 1926)
 Paul Benacerraf (* 1931)

Desambiguação